Zénón nebo Zenon (řecky Ζηνων Zénón, latinsky Zeno, znamená „dar Diův“) je starověké osobní jméno, které může označovat:

osobní jméno
 Zénón z Eleje (490 – 430 př. n. l.) – eleatský filosof známý tzv. Zenonovými aporiemi
 Zénón z Kitia (333 – 262 př. n. l.) – filosof, zakladatel stoicismu
 Zenon (císař) () – byzantský císař v letech 474–491
 Svatý Zeno († 380) – biskup ve Veroně
 San Zeno (Pisa) – kostel v Pise
 San Zeno Maggiore (Verona) – kostel ve Veroně

příjmení
 Apostolo Zeno (1668–1750) – italský básník, libretista a novinář
 Francisco Zeno (1734–1781) – jezuita, matematik a přírodovědec, profesor pražské univerzity
 Myndy Zeno (1975) viz Myndy Crist – americká herečka
 
jiný význam
 San Zenone – více obcí
 Zenónovy papyry o starověké Palestině
 Zenónovy paradoxy o prostoru a pohybu